Rojahn ist der Familienname folgender Personen:

 Carl August Rojahn (1889–1938), deutscher Chemiker 
 Ernst Rojahn (1909–1977), norwegischer Schachspieler
 Ondolf Rojahn (* 1944), deutscher Jurist und war Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Rudolf Rojahn (1875–1929), deutscher Verwaltungsjurist und Rittergutsbesitzer
 Veronika Arendt-Rojahn (* 1946), deutsche Rechtsanwältin

Siehe auch:

 Rojan